Александр Назаренко:
 Назаренко, Александр Васильевич (1948—2022) — российский историк и филолог.
 Назаренко, Александр Викторович (род. 1986) — украинский дзюдоист-паралимпиец.
 Назаренко, Александр Владимирович (род. 1973) — российский военачальник, генерал-майор, Герой Российской Федерации.
 Назаренко, Александр Евгеньевич (род. 1962) — белорусский военный деятель.
 Назаренко, Александр Евгеньевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Назаренко, Александр Константинович (1921—2010) — Герой Советского Союза.